Merci steht für:
 Merci (Süßware)
 Merci (Unternehmen), Tschechien
 Merci (Alpha-Blondy-Album), 2002
 Merci (Florent-Pagny-Album), 1990
 Merci (Magma-Album), 1984
MERCI ist Abkürzung für
 Mouvement pour l'engagement et le réveil des citoyens, Partei in Benin 
 MERCI Retriever, medizinisches Gerät
Siehe auch:
 Merci oder die Abenteuer Schipows
Mercy
Mercie
Merci, Chérie